Amerikaans basketbalteam (mannen)
 Amerikaans basketbalteam (vrouwen)